Ammophila (rovarnem)
 Ammophila (növénynemzetség)